Ка́менская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги (до августа 1987 года относилась к Юго-Восточной железной дороге), расположенная на территории города Каменск-Шахтинский. Расстояние от Москвы (Казанского вокзала) — 1036 км. Имеет статус грузовой станции Ростовского региона.

История 

Первый железнодорожный вокзал станции Каменская был построен в 1871 году. Строительство железной дороги в значительной степени послужило толчком к развитию местной экономики и росту качества жизни станичников. Выгодное расположение станицы на железнодорожной линии Ростов-на-Дону — Воронеж — Козлов (ныне — Мичуринск) — Москва способствовало росту торговли. Благодаря наличию доступного транспортного сообщения в станице появились прасолы, купцы, предприниматели, владельцы хлебных ссыпок. Каменская стала не только крупным рынком сбыта, но и центром производства. Так, возле вокзала появился один из первых в области хлебный элеватор, на много этажей поднялась над Донцом товарная мельница немецкого предпринимателя. На полный ход работали другая мельница, маслобойка, росли небольшие предприятия: чугунолитейный завод Шмидта, мыловаренный, спирто-водочный, колбасный, поташный заводы, два пивоваренных, мастерские по ремонту хлеборобского инвентаря. Железная дорога стала наиболее подходящим видом транспорта для доставки разнообразного сырья, необходимого для станичной промышленности. Развивалась и сфера услуг. Появлялись магазины, банки, в Каменской открылась гостиница, где селились коммивояжеры петербургских, московских, варшавских, лодзианских фирм. Возросший статус станицы как крупного экономического центра отразился и на её внешнем облике. Многие улицы были вымощены булыжником, был проведен водопровод.  

В 1912 году был выстроен другой вокзал. Во время Великой Отечественной войны и оккупации города немецко-фашистскими войсками в 1942 году вокзал был разрушен. Современное (третье по счёту) здание вокзала построено в 1951 году по типовому проекту Харьковского бюро. Наружные часы на здании вокзала впервые появились в 1961 году.

Деятельность 

Осуществляется продажа пассажирских билетов, приём и выдача багажа, приём и выдача контейнеров.

Имеется здание вокзала, где расположены билетные кассы, справочное бюро, зал ожидания, ресторан и отделение полиции. На привокзальной площади расположена гостиница «Каменск» и автобусная остановка городского транспорта, откуда, в частности, курсируют автобусы в микрорайон Лиховской (на станцию Лихая).

На станции пять основных железнодорожных путей (без тупиковых), две пассажирских платформы и одна техническая. Также имеется пешеходный переходной мост через железнодорожные пути и регулируемый автомобильный железнодорожный переезд (Северный), ведущий на автомобильно-гужевой мост (старый, бывший железнодорожный, построен в 1868 году, движение открыто в 1871 году) через реку Северский Донец (с 2010 года закрыт на реконструкцию).

В 1,5 км южнее станции (у остановочного пункта 1038 км) проходит граница между Миллеровской и Лиховской дистанциями пути.

Пассажирское сообщение  

По июнь 2021 года через станцию курсируют следующие пассажирские поезда дальнего следования:

По станции Каменская осуществляется движение пригородных поездов.

См. также 
 Крушение на станции Каменская

Примечания

Ссылки 
 КАМЕНСКАЯ | Железнодорожная станция
 Железнодорожная станция КАМЕНСКАЯ

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции Северо-Кавказской железной дороги
Транспорт Каменска-Шахтинского